Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „57”:

Wojska Polskiego
 57 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej (XI 1918 – I 1919) → 13 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej (I – II 1919) → 16 Pułk Piechoty Ziemi Tarnowskiej
 57 Pułk Piechoty Wielkopolskiej (1919–1939)
 57 Pułk Piechoty (1945–1956)

Cesarskiej i królewskiej Armii
 Galicyjski Pułk Piechoty Nr 57 (1689–1918)

Armii Brytyjskiej
 57 Pułk Piechoty West Middlesex (1755–1881)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 57 Pułk Piechoty im. Księcia Brunszwickiego Ferdynanda (8 Westfalski) – sformowany 5 maja 1860; stacjonował w Wesel

Wehrmachtu
 57 Pułk Piechoty (niem. Infanterie-Regiment 57) należący do 9 Dywizji Piechoty (1935–1942) → 57 Pułk Grenadierów

Armii Imperium Rosyjskiego
 57 Modliński Pułk Piechoty (ros. Модлинский 57-й пехотный полк) należący do 15 Dywizji Piechoty (1831–1918)

Armii Czerwonej
 57 Pułk Strzelców (RFSRR)